Маргарет Эмили Джейкобсон (, она же Мэгги Уилер (); род. 7 августа 1961, Нью-Йорк, США) — американская актриса, широко известная по роли Дженис Литман в сериале «Друзья» (1994—2004).

Карьера 
В 1986 году Уилер (под девичьей фамилией Джейкобсон) озвучивала мультсериал «Серебряные ястребы», где её голосом говорили одна из главных героинь Стилхарт и злодейка Мелодия.

Она пробовалась на роль Моники Геллер в сериале «Друзья». Не получив эту роль, она была приглашена играть Дженис Литман, подругу одного из главных героев сериала Чендлера Бинга. Кроме того, она пробовалась на роль Дебры Бэрон в ситкоме «Все любят Рэймонда», однако CBS отдала роль Патриции Хитон, а Мэгги стала играть Линду, подругу Деборы.

Она снялась в первом сезоне сериала «Эллен». Появилась в популярном комедийном сериале «Сайнфелд», в роли подруги Элейн — Синтии. Также появлялась во многих других популярных телешоу, таких как «Дрейк и Джош», «Скорая помощь», «Секретные материалы», «Война в доме», «Уилл и Грейс», «Джек и Джилл» и «Как я встретил вашу маму».

В 1997 году Мэгги озвучила ненастоящую Харли Квинн в эпизоде мультсериала «Новые приключения Бэтмена». В 1998 году она снялась в фильме студии Walt Disney «Ловушка для родителей». В 2005 году Уилер снялась в пилотном эпизоде сериала Дэвида Делуиза The Sperm Donor. Уилер озвучила Одиль в мультфильме «Барби: Лебединое озеро», а в 2009—2017 годах озвучивала Тринетт в одиннадцати эпизодах мультсериала «Спецагент Арчер» на канале FX.

Личная жизнь 
Уилер встречалась с Дэвидом Духовны, прежде чем он женился на Теа Леони. Замужем за Дэниелом Уилером, у пары две дочери.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт

Женщины-комедианты